Die Communauté de communes Astarac Arros en Gascogne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 21. Dezember 2012 gegründet und umfasst 37 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Villecomtal-sur-Arros.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Astarac Arros en Gascogne
Gegründet 2012